Michel Lechat ist der Name folgender Personen:

* Michel Lechat (Mediziner) (1927–2014), belgischer Mediziner
 Michel Lechat (Schauspieler), Schauspieler